Pavel Vrba (Přerov, 1963. december 6. –) korábbi cseh labdarúgó, edző. 2017-től a cseh Sparta Praha vezetőedzője.

Edzői statisztika
2022. március 13-án lett frissítve.

Jegyzetek

Források

1963-ban született személyek
Cseh labdarúgók
Csehszlovák labdarúgók
Cseh labdarúgóedzők
A Baník Ostrava labdarúgói
Élő személyek